TCO может означать:

 Профсоюз Швеции (TOC) — конфедерация профессиональных работников Швеции.
 Стандарт TCO — группа стандартов профсоюза Швеции по безопасности и эргономике дисплеев.
 Total cost of ownership — совокупная (полная) стоимость владения.
 Tail Call Optimization — см. Tail recursion.
 Transparent and Conductive Oxide Layers.
 Topcoder Open — Ежегодные соревнования по программированию, проводимые компанией Topcoder
 Tengizchevroil (TCO)  нефтяная компания, образованная между компанией Chervron и Правительством Республики Казахстан.
 Celsius thermal cutoff (TCO) — тепловой предохранитель в электротехнике.